Zoločiv – città dell'Ucraina dell'oblast' di Charkiv
Zoločiv – città dell'Ucraina dell'oblast' di Leopoli